Птерода́устро () — род птерозавров семейства ктенохазматид, найденный в меловых отложениях (аптский — альбский ярусы) Аргентины.

История открытия 
Первые окаменелости, среди которых был голотип PLV 2571, бедренная кость, нашёл в конце 1960-х годов Хосе Фернандо Бонапарте в геологической формации , расположенной в провинции Сан-Луис, Патагония (Аргентина). Из месторождения, названного Loma del Pterodaustro, площадью всего 50 м², было извлечено более 750 ископаемых образцов, 288 из которых не были каталогизированы до 2008 года. Это делает птеродаустро одним из самых хорошо изученных птерозавров, с образцами всех возрастных групп, от яиц до взрослых особей.

Название роду дал в 1969 году Хосе Бонапарте как ещё не описанному nomen nudum. Первое описание, сделавшее название валидным, последовало в 1970 году. Типовым и единственным видом Бонапарте назначил Pterodaustro guiñazui. Название рода происходит от  — крыло и  — южный (ветер). Морфемы объединены по правилам испанского словообразования в сжатое pteron de austro — «крыло с юга». Видовое название дано в честь палеонтолога Романа Гиньязу (Román Guiñazú). Оно было исправлено  в 1978 году, поскольку диакритические знаки не допускаются в названиях видов.

Описание 

Птеродаустро имеет сильно вытянутый череп, длиной до 29 см. Участок от кончика клюва до глазницы составляет около 85 % длины черепа. Длинный клюв сильно изогнут вверх. Нижняя челюсть содержит около тысячи видоизменённых щетинообразных зубов, которые могли использоваться для процеживания воды для поимки ракообразных, планктона, водорослей и разных мелких водных животных. Зубы располагаются по большей части не в отдельных альвеолах, а в двух длинных углублениях, параллельных краям челюсти. При длине около 3 см и ширине 0,2—0,3 мм, зубы имели овальную форму в поперечном сечении. Сначала учёные решили, что это не зубы вовсе, однако позже было установлено, что это настоящие зубы, с эмалью, дентином и пульпой. И, несмотря на то, что сделаны они были из твёрдого материала, они были очень гибкими, способными сгибаться под углом в 45°, в некоторой степени, благодаря своей длине. В верхней челюсти также располагались зубы, но очень маленькие, с плоским коническим основанием и коронкой в форме лопатки. Эти зубы также не расположены в отдельных альвеолах, но, по-видимому, удерживались связками в отдельной зубной подушке, также покрытой маленькими зубными пластинками.

Затылочная часть черепа у птеродаустро сильно скошена и удлинена, есть некоторые следы низкого теменного гребня.

Размах крыльев взрослого птеродаустро достигал 2,5 м. Задние конечности довольно крепкие, ступни большие. Хвост удлинён, что не характерно для птеродактилей, содержит 22 хвостовых позвонка, в то время как другие представители группы имели не больше 16.

Систематика 
Бонапарте в 1970 году отнёс птеродаустро к семейству Pterodactylidae, а в 1971 — к Pterodaustriidae. Однако, кладистические исследования 1996 года, проведённые  и Дэвидом Анвином, показали позицию этого птерозавра в пределах группы ктенохазматид, вместе с другими фильтраторами.

Род Puntanipterus может являться субъективным младшим синонимом птеродаустро.

Ниже представлена кладограмма, выполненная Андресом, Кларком и Сюй Сином в 2014 году.

Палеобиология 

Вероятно, птеродаустро питались, процеживая воду своими зубными гребнями, как это делают современные фламинго. После того, как пища оказывалась у них в клювах, птеродаустро перемалывали её мелкими верхними зубами. Как и другие представители семейства ктенохазматид, птеродаустро имели вытянутый торс и пропорционально массивные растопыренные лапы, приспособленные для плавания.

Роберт Бэккер ошибочно предположил, что, как и у фламинго, диета этого птерозавра могла привести к окраске его покрова в розовый оттенок. Тем не менее, недавние исследования показывают, что лишь современные птицы способны переводить каротиноиды в пигмент оперения, а не только в кожу и клюв, и даже в этом случае требуется усиление пигмента основным цветом, поэтому маловероятно, что птерозавры были розовыми.

Были найдены по крайней мере два образца (MIC V263 и MIC V243) с гастролитами в области желудка, первыми из описанных у птерозавров. Наличие этих скоплений мелких камней с угловатыми краями поддерживает идею, что птеродаустро питались в основном мелкими водными ракообразными. Такие беспозвоночные распространены в отложениях формации Лагарсито.

Изучение стадий роста указывает на то, что птенцы птеродаустро росли относительно быстро в первые два года. После достижения половой зрелости их рост замедлялся, и четыре-пять лет они росли медленными темпами, пока не достигали максимального размера.

В 2004 году сообщалось о находке яйца с эмбрионом внутри. Яйцо было удлинённым, 6 см в длину и 22 мм в диаметре; его когда-то гибкая оболочка была покрыта слоем кальцита толщиной 0,3 мм.

Сравнение склеротикальных колец птеродаустро и современных птиц и рептилий указывает на то, что, возможно, эти птерозавры вели ночной образ жизни и имели сходные модели поведения с современными гусеобразными, которые питаются в ночное время.

Со своими длинными туловищем и шеей и сравнительно короткими ногами птеродаустро занимают уникальное положение среди птерозавров, в том числе тем, что они имели трудности со взлётом. Даже с учётом передвижения на четырёх конечностях, им потребовалось бы большое открытое пространство для разгона под очень низким углом, как современным гусям и лебедям.

Палеоэкология 
Аргентинскую формацию Лагорсито датируют альбской эпохой (113,0—100,5 миллионов лет). Она состоит из песчаников и аргиллитов, отложенных в озёрной и речной среде. Ископаемые находки и геологические свидетельства указывают на то, что формация Лагарсито представляла собой многолетнее мелкое озеро, расположенное на аллювиальной равнине, где преобладали детритные отложения и полуаридные климатические условия.

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания

Литература 
 

Archaeopterodactyloidea
Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Южной Америки
†
Фоссилии, описанные в 1970 году
Фоссилии из меловых отложений Аргентины